Crinia är ett släkte av groddjur. Crinia ingår i familjen Myobatrachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Crinia